Woodlawn Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Woodlawn Heights (Alabama)
 Woodlawn Heights (Illinois)
 Woodlawn Heights (Indiana)
 Woodlawn Heights (Maryland)
 Woodlawn Heights (Virginia)